Die Divizia A 1999/2000 war die 62. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 24. Juli 1999 und endete am 10. Mai 2000. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Nach der Saison wurde die Divizia A auf 16 Mannschaften reduziert.

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die vier letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während nur zwei Mannschaften aufstiegen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2000/01
 2. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2000/01
 4. – Ceahlăul Piatra Neamț – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2000
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Universitatea Craiova am UEFA-Pokal 2000/01 teil

Absteiger in die Divizia B 
FC Farul Constanța, FC Onești, CSM Reșița, FC Extensiv Craiova

Aufsteiger in die Divizia A 
NC Foresta Suceava, Gaz Metan Mediaș

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1999/2000 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1999/2000 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1999/2000
Liga-1-Saison